Als Steilwand bezeichnet man

 ein Jahrmarkt-Fahrgeschäft, siehe Steilwand (Jahrmarkt)
 einen steilen Höhenunterschied im geografischen Sinn, siehe Steilhang
 für Steilwand an Gewässern, siehe Kliffküste

Siehe auch